Cupa Mondială GF 2009 a fost a cincea ediție a turneului amical Cupa Mondială GF organizat de Federația Daneză de Handbal. La ediția din 2009, care s-a desfășurat în sala NRGi Park & Arena din Århus, Danemarca, între 22-27 septembrie, au participat opt echipe naționale de handbal feminin, incluzând reprezentativele permanente ale Suediei și Danemarcei. A fost un turneu pe bază de invitații, fără vreo afiliere la Federația Internațională de Handbal.

Turneul a fost câștigat de România, după ce a învins în finală Norvegia cu scorul de 28-27. În meciurile pentru locurile 3-4, Germania a învins echipa gazdă cu scorul de 36-34.

Rezultate

Grupa 1 
Desfășurarea partidelor și rezultatele:

|}

Grupa 2 
Desfășurarea partidelor și rezultatele:

|}

Fazele eliminatorii 
Desfășurarea partidelor și rezultatele:

Semifinalele

Locurile 3-4

Finala

Clasamentul final

All-Star Team 
Portar:  Katrine Lunde
Extremă stânga:  Valentina Ardean-Elisei
Inter stânga:  Cristina Neagu
Coordonator:  Lærke Møller
Inter dreapta:  Linn Jørum Sulland
Extremă dreapta:  Linn-Kristin Riegelhuth
Pivot:  Ionela Stanca

Alte premii 
Cea mai bună jucătoare:  Cristina Neagu

Referințe 

Cupa Mondială de Handbal
Cupa Mondială GF